Tancred d'Hauteville (senyor de Cotentin), fundador de la Casa d'Hauteville
 Tancred d'Hauteville o Tancred de Galilea (1072-1112), net de Robert, príncep de Galilea i d'Antioquia i regent del comtat d'Edessa
 Tancred de Sicília o Tancred d'Hauteville (Lecce) (~1138 - 1194), rei de Sicília, net de Roger I de Sicília